Перліт ( — перламутр):

 Перліт (металургія) — одна з структурних складових залізовуглецевих сплавів — сталей і чавунів: являє собою евтектоїдну суміш двох фаз — фериту і цементиту (у легованих сталях — карбідів).

 Перліт (порода) — кисле водовмісне вулканічне скло з характерною концентрично-сферичною окремістю, за якою воно розколюється на кульки, які мають дещо іризуючу поверхню (нагадує перламутр).